Bernard Gantner (1928-2018), artiste peintre français ;
 Hervé Gantner (né en 1982), pilote moto suisse.